Angeles ist der Name folgender Orte:

 Angeles (Steinhausen an der Rottum), Ortsteil der Gemeinde Steinhausen an der Rottum, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Angeles (Texas), Ort im Reeves County
 Angeles City, Großstadt in der Provinz Pampanga, Philippinen

Angeles bzw. Ángeles ist der Familienname folgender Personen:
 Adriana Angeles (* 1979), mexikanische Judoka
 Darwin Angeles (* 1968), honduranischer Boxer
 Felipe Ángeles (1868–1919), mexikanischer Offizier und Revolutionär
 Francisco Maria Campos y Angeles (1860–1945), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Chilapa
 Ramón Benito Ángeles Fernández (* 1949), dominikanischer Geistlicher, Weihbischof in Santo Domingo
 Victoria de los Ángeles (1923–2005), spanische Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Los Angeles (Begriffsklärung)